Søren Frederiksen kan være flere personer:

 Søren Frederiksen (fodboldspiller, født 1972) – tidligere professionel fodboldspiller fra blandt andet Viborg FF og AaB.
 Søren Frederiksen (fodboldspiller, født 1989) – professionel fodboldspiller med kontrakt med Viborg FF.